Район Жилина () — район Словакии. Находится в Жилинском крае.

Статистические данные (2001) 

Национальный состав:
 Словаки — 97,9 %
 Чехи — 1,1 %

Конфессиональный состав:
 Католики — 84,1 %
 Лютеране — 2,3 %